Mare de Déu de Gràcia (Vila-real)
 Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia, parròquia al carrer de Fiveller, al barri de Gràcia de Sabadell (Vallès Occidental)
 Mare de Déu de Gràcia o Santa Maria de Gràcia d'Empúries, antic convent servita i actual seu del Museu Monogràfic d'Empúries (Alt Empordà)
 Mare de Déu de Gràcia (el Ru), ermita romànica llombarda de començament del  al municipi de Castilló de Sos (Ribagorça, Aragó)
 Mare de Déu de Gràcia (Lloret de Mar), capella de Lloret de Mar.